Lubentiuskirche ist der Name folgender Kirchen und Kapellen, die das Patrozinium des heiligen Lubentius tragen:
 St. Lubentius (Kell)
 St. Lubentius (Kobern)
 St. Lubentius (Dietkirchen)
Siehe auch:
 Lupentiuskirche

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)